Чемпионат Италии по футболу 1898 года является первым официальным футбольным соревнованием в Италии. В чемпионате приняло участие четыре команды (три из Турина и одна и Генуи). Формат первенства представлял собой матчи системы плей-офф. Всего было сыграно четыре матча, которые проводились в один день — 8 мая 1898 года на стадионе Умберто I в Турине. Чемпионом стал футбольный клуб «Дженоа».

Клубы-участники

Ход чемпионата

Сетка

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Посещаемость 
По данным футбольного историка Антонио Джирелли, полуфинальные матчи посетили около 50 зрителей, а финал — около ста (прибыль составила 197 лир).

Примечания

Ссылки 
 Le formazioni dei campioni d'Italia  

Футбол в Европе в 1898 году
1898
1898 год в Италии
События 8 мая
Май 1898 года